Tamura kan syfta på:

Megumu Tamura - japansk fotbollsspelare
Nobuyoshi Tamura - japansk aikidoutövare
Ryoko Tamura - japansk judoutövare
Yoshiaki Tamura - japansk daimyo 
Yumi Tamura - japansk mangaartist

Tamura, Fukushima - stad i Fukushima prefektur, Japan

Tamura (auktor) - auktorsförkortning